Дуранги — село в Буйнакском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Дуранги как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположен в 22 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск, на левом берегу реки Маркисал.

Население

История 
В период Российской империи село у русских солдат было известно как «табачный аул» из-за разводимого местными жителями табака.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района
Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана